Giambelli ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Giambelli (1891–1978), italienischer Bauingenieur und Politiker
 Federigo Giambelli, italienischer Kriegsbaumeister des ausgehenden 16. Jahrhunderts
 Miguel Maria Giambelli (1920–2010), italienischer römisch-katholischer Geistlicher